Винтертур () — округ в Швейцарии. Центр округа — город Винтертур.

Округ входит в кантон Цюрих. Занимает площадь 251,25 км². Население 141 382 чел. Официальный код — 0110.

Коммуны округа 
1 января 2014 года коммуна Берчикон-бай-Аттикон вошла в состав коммуны Визенданген.

1 января 2018 года коммуна Хофштеттен вошла в состав коммуны Эльг.

<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

Округа кантона Цюрих